La Serra del Cases és una serra situada en el terme municipal d'Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell, amb una elevació màxima de 613,2 metres.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer un pas d'aproximació

Cases
Geografia d'Oliana